Bjarne Huseklepp – atleta norvegese
 Erik Huseklepp – calciatore norvegese, attaccante
 Ingvald Huseklepp – ex calciatore norvegese, attaccante
 Otto Huseklepp – politico norvegese